

Persone
 Antonella Ponziani (1964) – attrice e regista italiana
 Domenico Lorenzo Ponziani (1719-1796) – professore di diritto, sacerdote, compositore e teorico di scacchi
 Francesca Ponziani, più nota come Francesca Romana (1384-1440) – religiosa e mistica italiana, santa della Chiesa cattolica

Altro
 Casa dei Ponziani o Palazzo Ponziani – edificio medievale di Roma
 Partita Ponziani o apertura Ponziani –  apertura scacchistica